Porgy and Bess – opera George’a Gershwina z 1935
 Porgy and Bess – album Louisa Armstronga i Elli Fitzgerald z 1957
 Porgy and Bess – album Milesa Davisa z 1958
 Porgy and Bess – album Oscara Petersona i Joe Passa z 1976
 Porgy & Bess – album Joe Hendersona z 1997
 Porgy i Bess – film Otto Premingera z 1959